Fairview es el nombre de dos localidades en Carolina del Norte, Estados Unidos:

 Fairview (condado de Buncombe, Carolina del Norte)
 Fairview (condado de Union, Carolina del Norte)